Болотский — посёлок в Ковровском районе Владимирской области, входит в состав Ивановского сельского поселения

География 
Посёлок расположен в 25 км на юго-запад от центра поселения села Иваново и в 47 км на юг от Коврова.

История 
Посёлок известен с начала XX века, в 1926 году входил в состав Клюшниковской волости Ковровского уезда. В 1926 году в посёлке числилось 45 дворов.

С 1929 года посёлок являлся центром Болотского сельсовета Судогодского района, с 1940 года — в составе Андреевского сельсовета, с 1954 года — в составе Смолинского сельсовета Ковровского района, с 2005 года — в составе Ивановского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В поселке находится государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Болотский психоневрологический интернат».

Примечания 

Населённые пункты Ковровского района